Isola dei Serpenti – isola di Mauritius
 Isola dei Serpenti – isola dell'Ucraina